«Евангелие от Филиппа» — одно из гностических апокрифических евангелий, названное по имени апостола Филиппа. Датируется III веком. Было найдено археологами в 1945 году в Египте.

Содержание 
Текст является собранием высказываний (логий), приписываемых Иисусу. Основной темой являются таинства, в первую очередь таинство брака.

Среди смеси афоризмов, притч, полемических и повествовательных диалогов, толкований Библии (по большей части, Книги Бытия), и догматических утверждений, Уэсли Айзенберг, редактор и переводчик текста, нашёл семнадцать высказываний (логий), приписываемых Иисусу Христу. Девять из них являются цитатами и интерпретацией высказываний Иисуса, содержащихся в четырёх канонических Евангелиях, входящих в состав Нового Завета.

Обнаружение 
Единственная известная к нынешнему времени рукопись Евангелия от Филиппа была найдена в Библиотеке Наг-Хаммади — тайнике документов, который был спрятан в кувшине, закопанном в египетской пустыне в конце IV века, когда гностические и языческие писания предавались сожжению официальной церковью. Название «Евангелие от Филиппа» — последние слова рукописи, однако ряд исследователей склоняется к тому, что название является позднейшим добавлением, и изначально текст был анонимным. Выбор названия, видимо, связан с тем, что Филипп — единственный из учеников Христа, упомянутый в тексте.

Цитаты 
 Вера получает, любовь даёт.
 Бог — пожиратель людей. Поэтому ему (принесён в жертву) человек.
 Этот мир — пожиратель трупов.
 Тайны истины открыты в символах и образах.
 Мир стал эоном, ибо эон для него — Плерома.
 Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое — братья друг другу. Их нельзя отделить друг от друга. Поэтому и хорошие — не хороши, и плохие — не плохи, и жизнь — не жизнь, и смерть — не смерть.

См. также
 Евангелие Истины

Примечания

Ссылки 
 Евангелие от Филиппа (цитата) (Русская апокрифическая Студия)
 Евангелие от Филиппа (найденная в Наг-Хаммади) (Русская апокрифическая Студия)
 Евангелие от Филиппа (Библиотека гностических апокрифов) // Свенцицкая И. С., Трофимова М. К.  Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты, комментарии / Акад. обществ, наук при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма; Редкол.: А. Ф. Окулов (пред.) и др. — М.: Мысль, 1989. — 336 с. — (Науч.-атеист. б-ка). ISBN 5-244-00269-4

Апокрифические Евангелия
Гностические апокрифы
Гностические Евангелия